Die 61. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 31. Juli bis zum 8. August 1967 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Bei den Herren gewann diesmal der Australier Roy Emerson im Finale gegen den Spanier Manuel Santana. Zusammen erreichten sie auch das Finale im Herrendoppel, wo sie gegen den inzwischen in Südafrika eingebürgerten Bob Hewitt und Frew McMillan unterlagen. In Abwesenheit der dreimal hintereinander erfolgreichen Margaret Smith gewann bei den Damen die Französin Françoise Dürr gegen die Australierin Lesley Turner, die wiederum das Damendoppel mit ihrer Landsfrau Judy Tegart gegen Dürr und Gail Sheriff gewann. Sheriff wiederum gewann den Mixedwettbewerb an der Seite des Niederländers Tom Okker gegen Edda Buding und den US-Amerikaner Stan Smith. Okker war der erste Niederländer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg antrat. Im Herreneinzel erreichte Wilhelm Bungert nach einem Sieg gegen ihn das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 9. August 1967, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 21. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1967)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1967